

Astronomia 
 M36 – oggetto del Catalogo di Messier

Altro 
 M36 Jackson